Tabela wszech czasów polskiej I ligi w piłce nożnej obejmuje podsumowanie sezonów 1949 – 2021/2022 drugiej klasy rozgrywkowej tej dyscypliny w Polsce. 

Tabela prezentuje liczbę: rozegranych meczów, zdobytych punktów w lidze, zwycięstw ogółem (w tym za 2+1 punkty), remisów, porażek (w tym za -1 punkt), bramek strzelonych i bramek straconych oraz bilans bramek.

Tabela 
Stan na początek sezonu 2022/2023.

Legenda:
 uczestnicy I ligi sezonu 2022/2023
 uczestnicy Ekstraklasy sezonu 2022/2023
 uczestnicy II ligi sezonu 2022/2023
 kluby nieistniejące lub nieposiadające obecnie sekcji piłkarskiej

Objaśnienia 
 Przy równej liczbie punktów o kolejności decyduje lepsza różnica bramek, następnie większa liczba goli zdobytych.
 W sezonach 1949 – 1994/1995 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, a za remis 1 punkt. W sezonach 1986/1987 – 1989/1990 za zwycięstwo różnicą minimum 3 goli przyznawano dodatkowo 1 punkt, natomiast za porażkę różnicą minimum 3 bramek odejmowano jeden punkt. Od sezonu 1995/1996 za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, a za remis 1 punkt.
 Wliczono dodatkowe mecze barażowe między drużynami I ligi: o mistrzostwo ligi 1949, 1950, o awans do I ligi (Ekstraklasy) 1951, 1952, 1986/1987, 1987/1988, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,  i o pozostanie w lidze 1986/1987, 1987/1988, 1990/91), natomiast nie uwzględniono w tabeli baraży o prawo gry w I lidze między zespołami różnych klas rozgrywkowych.

Kary punktowe 
Uwzględniono kary nałożone przez PZPN:
 Olimpia Poznań rozpoczęła sezon 1993/1994 z ujemnym kontem (-3 pkt.) za wydarzenia z ostatniej kolejki sezonu 1992/93.
 Szczakowianka Jaworzno rozpoczęła sezon 2003/2004 z ujemnym kontem (-10 pkt.) w związku z przekupstwem piłkarzy Świtu przed rewanżowym meczem barażowym o grę w I lidze.
 Piast Gliwice rozpoczął sezon 2005/2006 z ujemnym kontem (-10 pkt.) za próbę przekupstwa sędziego meczu II ligi w sezonie 2004/05 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki.
 Polonia Bytom rozpoczęła sezon 2006/2007 z ujemnym kontem (-3 pkt.) za zaległości finansowe.
 Arka Gdynia rozpoczęła sezon 2007/2008 sezon z ujemnym kontem (-5 pkt.) za udział w korupcji.
 Podbeskidzie Bielsko-Biała rozpoczęło sezon 2007/2008 z ujemnym kontem (-6 pkt.) za udział w korupcji.
W sezonie 2017/2018 zostały odjęte punkty Ruchowi Chorzów (-6 pkt.) i Stomilowi Olsztyn (-1 pkt.) za problemy finansowe.
W sezonie 2018/2019 Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem punktów (-3 pkt.) za zaległości finansowe.
GKS Bełchatów rozpoczął sezon 2020/2021 z ujemnymi punktami (-2 pkt.) za zaległości finansowe.

Fuzje i przejęcia drużyn 
Uwzględniono następujące fuzje i przejęcia drużyn:
 Połączenie Zagłębia Wałbrzych i Górnika Wałbrzych w KP Wałbrzych (1992) – bilans Górnika Wałbrzych przed i po fuzji liczony jest razem.
 Połączenie Polonii Bytom i Szombierek Bytom w Polonię/Szombierki Bytom (1997) – bilans Polonii Bytom przed i po fuzji liczony jest razem.
 Połączenie Varty Namysłów i Odry Opole w Odrę/Vartę Opole (1998) – bilans Odry Opole przed i po fuzji liczony jest razem.
 Połączenie Polonii Gdańsk i Lechii Gdańsk w Lechię/Polonię Gdańsk (1998) – bilans Lechii Gdańsk przed i po fuzji liczony jest razem.
 Pogoń Szczecin wycofała się z rozgrywek po sezonie 2002/03, natomiast Piotrcovia Piotrków Trybunalski zmieniła nazwę na Pogoń Szczecin przejmując tradycje szczecińskiego klubu w sezonie 2003/04 - bilans Pogoni Szczecin przed i po fuzji liczony jest razem.
 Kujawiak Włocławek w lutym 2006 przeniósł się do Bydgoszczy i występował pod nazwą Zawisza Bydgoszcz S.A. – bilans klubów liczony jest oddzielnie.

Zobacz też 
 Tabela wszech czasów Ekstraklasy
 I liga polska w piłce nożnej

Linki zewnętrzne 
 Historia polskiej 2. klasy ligowej w statystyce
 Tabela wszech czasów II poziomu od 1949 roku - aktualizowana na bieżąco

 !
Piłkarskie rankingi